Yingshan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yingshan Xian (härad i Kina, Hubei), 
 Yingshan Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar